Entwicklungsumgebung steht für:

 eine IT-Plattform, auf der Software entwickelt wird, siehe Systemumgebung
 eine Sammlung von Computerprogrammen zur Softwareentwicklung, siehe integrierte Entwicklungsumgebung
 Software Development Kit, eine Sammlung von Programmierwerkzeugen und Programmbibliotheken
 System Development Environment, eine System-Entwicklungsumgebung